Куи́нси, Кви́нси () — английская фамилия.

Фамилия 
 Куинси, Джозайя (III) (1772—1864) — американский государственный деятель.
 Куинси, Кайл (род. 1985) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.
  (1195—1264) — средневековый английский и шотландский дворянин, крестоносец.
 Де Квинси, Томас (1785—1859) — английский писатель, эссеист.

Имя 
Куинси ()
 Куинси Джонс (1933) — американский композитор.
 Куинси Портер (1897—1966) — американский композитор и музыкальный педагог.
 Куинси Уоттс (1970) — американский спринтер.
 Джон Куинси Адамс (1767—1848) — шестой президент США.
 Филип Куинси Райт (1890—1970) — американский политолог, известный своей новаторской работой в международном праве и международных отношениях.

Квинси ()
 Овусу-Абейе, Квинси (1986) — нидерландско-ганский футболист. 
 Промес, Квинси (1992) — нидерландский футболист.

Топонимы 
 Куинси — город в штате Иллинойс, США.
 Куинси — город в штате Массачусетс, США.
 Норт-Куинси — невключённая территория в округе Адамс, Иллинойс, США.
  — невключённая территория в штате Массачусетс, США.

В массовой культуре 
 Квинси — вымышленные раса аниме и манги Блич.
  (1976—1983) — американская группа, исполнявшая музыку в жанре «новой волны» и «пауэр-поп».
 «Куинси» — американский документальный фильм 2018 года.

Примечания